Хонуу (; ) е село в Якутия, Русия, административен център на Момски район. Разположено е при вливането на река Мома в река Индигирка, в долината между хребетите Черски и Момски, на около 810 km североизточно от Якутск. Към 2016 г. има население от 2394 души.

История 
Селището е основано през 1851 г. През 1931 г. е превърнато в районен център.

Население

Климат 
Климатът в Хонуу е субарктичен.

Икономика 
Развито е селското стопанство, като основна част заема еленовъдството. До селището не е изграден асфалтов път, но то разполага с речно пристанище и летище. Има училища, читалище и театър.

Източници 

Села в Якутия